
Termin -{BOL}- ima više značenja.

 Konosman, dokument
 Bol (Hrvatska), naselje
 Бол